Éric Davalle, né le  à Enghien-les-Bains, est chef d'entreprise français, expert technique et ancien chargé de cours à l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en Suisse.

Biographie 
Originaire de France, il est né d’une famille d’industriels, chef d’entreprise de père en fils. Son grand-père paternel dirigeait une laiterie en Normandie, son grand-père maternel une entreprise de montage-levage en région parisienne et dans le midi de la France et son père menait une entreprise de construction métallique en banlieue de Paris. Son adolescence sera partagée entre la France où il obtint un baccalauréat mathématiques en 1973 et la Suisse où il vint faire ses études d’ingénieur en génie civil, diplômé de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en 1982. Il deviendra citoyen helvétique en 1998, alors que sa vie professionnelle et familiale se développe en Suisse. Il est marié à Jeanne qui est traductrice, diplômée de l'Université de Grenoble, et fondatrice de Traductions-Lausanne. Ils ont eu deux enfants : Jérôme, né en 1983 qui a fait ses études à l’École Hôtelière de Lausanne (EHL) et Gabriel, né en 1989, qui a obtenu un Bachelor en mathématiques et économie sociale de l'Université de Grenoble, poursuivi par un Master en Business Communication à l’Université de Fribourg. Gabriel est spécialisé dans la communication digitale et la gestion des réseaux sociaux.

Parcours professionnel 
Éric Davalle a un parcours atypique. Il mène en parallèle sa profession d’ingénieur de projets et de chercheur à l’EPFL. D’ailleurs, il obtient un doctorat es science (n° 907) en 1991, après avoir suivi des études de Master of Science à l'Université de Berkeley (CA-USA) en 1987. Comme responsable d’unité de projets, il se spécialise dans les techniques de modélisation numérique des structures complexes et de conception d’ouvrages souterrains et hydrauliques. Il devient directeur à 44 ans du bureau Stucky ingénieurs conseils, en 1999, spécialisé dans ouvrages souterrains et les barrages dont Alfred Stucky fut le fondateur. La même année, il lui est proposé une première charge cours à l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EFFL) « Économie hydraulique » (cours de Master), puis une seconde en 2006 « Mécanique des structures » (cours de Bachelor). À cette date, il est aussi nommé pour diriger le service d’électricité des Services industriels de la ville de Lausanne. En 2015 et après 35 ans de carrière professionnelle, il crée sa propre société ExMDI Sàrl dans le but d’entreprendre du transfert de connaissances et d’accompagner stratégiquement les distributeurs multi fluides de la Suisse romande (Multidis). Il devient président d'un centre de formation professionnelle, unique en Suisse romande : la CIFER. Il exerce aussi une activité d'expert technique pour plusieurs compagnies d’assurances. Il collabore avec des entités privées et spécialement avec l’une d’elles pour introduire l’innovation en entreprise. Il propose un management de société pour un fonctionnement plus optimal qui prend en compte les valeurs du capital humain et la limitation des impacts environnementaux d’activités industrielles. Il est ponctuellement, et sur demande, formateur et conférencier.

Parcours d'enseignement 
En 1999, l’EPFL propose à Patrice Droz et à Éric Davalle de reprendre le cours de Master de l’EPFL « Économie hydraulique ». Partis d’une feuille blanche afin de moderniser le cours, les deux compères mettent au point un enseignement qui mêle économie et développement de projets hydrauliques, basé sur des dizaines d’années d’expériences pratiques et de projets conçus et réalisés dans le monde entier. En 2006, un concours de circonstance fait que l’EPFL demande à Éric Davalle d’assurer provisoirement le cours de Bachelor de l’EPFL « Mécanique des structures ». Cet enseignement durera quatorze années. Il saura faire d’un cours très théorique un enseignement illustré d’exemples tirés de son expérience pratique, allant jusqu’à imaginer faire faire aux étudiants une présentation en groupe de leur travail de semestre à l’aide de la technique du « Pitch ».

Publications 

En collaboration avec Patrick Chalançon et Cornelia Stoeri, Éric Davalle est l’auteur du livre « Manager : devenez durable ! » en 2013, aux Éditions StudyramaPro. Ce livre décrit l’expérience réalisée dans la mise en œuvre d’une gouvernance publique durable dans un service public suisse. Il retrace les péripéties et les raisons de cette réalisation, comme il décrit la méthodologie utilisée et les résultats obtenus avec des gains financiers et environnementaux majeurs.

Dans la ligne de ses convictions reposant sur les concepts de développement durable, Éric Davalle a également écrit le livre « Sauver l’eau » en 2020, aux Éditions Tcho Berthe. Cet ouvrage à paraître est un plaidoyer sans concession qui présente la problématique mondiale des besoins en eau propre pour chacun et les difficultés pour y arriver. Il propose les solutions qu’il faudrait mettre en place afin d’éviter de futurs graves problèmes sociaux et humains.

Articles de presse 
Éric Davalle est régulièrement auteur d’articles critiques et d’informations sous la rubrique « Réflexions » du journal suisse 24 heures. Depuis 2016, il a rédigé une quarantaine d'articles sur les thèmes aussi différents et relatifs aux énergies renouvelables, à la distribution multi fluides et les services publics, le management durable et les choix de société, l'avenir de l'eau et la privatisation de l'eau, ou encore la suite et les conséquences du coronavirus (COVID-19).

Références

Liens externes 

Naissance en juin 1955
Enseignant à l'École polytechnique fédérale de Lausanne
Ingénieur civil
Ingénieur suisse